Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale John Newcombe e Tony Roche 7-6, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1972